Dengjia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dengjia (socken i Kina, Zhejiang), 
 Dengjia (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar